Esistono più comuni francesi con questo nome

Bouxwiller – Basso Reno
Bouxwiller – Alto Reno